Richrath steht für:

 Richrath, Stadtteil von Langenfeld (Rheinland)
 Bauerschaft Richrath, ehemalige Bauerschaft in der Herrschaft Hardenberg

Richrath ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Richrath (1937–2012), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer
 Uwe Richrath (* 1961), deutscher Politiker (SPD)